

Codici 
 FLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flagstaff (Arizona) (Stati Uniti)

Musica 
 FLG – Fedde Le Grand produttore di musica elettronica olandese